Миловер-Ланд () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд.  Занимает площадь 160,48 км². Официальный код — 12 0 63 189.

Коммуна подразделяется на 17 сельских округов.

Население

Гербы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга